Imię i nazwisko Gordon Goodwin nosili lub noszą m.in.:
 Gordon Goodwin (1895-1984) – brytyjski lekkoatleta, wicemistrz olimpijski z 1924
 Gordon Goodwin (ur. 1954) – amerykański kompozytor, pianista i saksofonista